The Slacker – film del 1917 diretto da Christy Cabanne
 The Slacker – film del 1917 prodotto dalla Peter P. Jones Film Company